Instituto de Geociências Aplicadas - autarquia do estado de Minas Gerais
Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas - em Campinas
Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia - em Salvador
Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais - em Belo Horizonte
Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - em Porto Alegre
Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro - no Rio de Janeiro
Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo - em São Paulo
Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista

Desambiguações de organizações